Лос Кањонситос има више значења:

 Лос Кањонситос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Кањонситос (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику